Sean McKenna (ijshockey) - Canadees ijshockeyspeler
 Sean McKenna (voetballer) - Schots voetballer
 Sean McKenna (wielrenner) - Iers wielrenner
 Shaun McKenna - Engels schrijver
 Juan Mackenna - Chileens officier van Ierse afkomst